N'Doram est un patronyme porté notamment par :
 Japhet N'Doram (1966-), footballeur tchadien,
 Kévin N'Doram (1996-), footballeur français.